Рой Макла́рен, PC ( род. 26 октября 1934 года, Ванкувер) — канадский политик, дипломат, историк и писатель, член Либеральной партии Канады.

Биография 
Родился в 26 октября 1934 года в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада. Окончил Университет Британской Колумбии со степенью бакалавра искусств по истории, получил степень магистра в Колледже Святой Екатерины в Кембридже и степень магистра богословия в  Торонтского университета. В 1973 году окончил программу повышения квалификации в Гарвардском университете.

В течение 12 лет состоял на дипломатической службе Канады. Работал в Ханое, Сайгоне, Праге, а также в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке и Женеве. Был председателем круглого стола «Канада-Европа» с канадской стороны, руководил . Был членом совета директоров канадского и британского филиалов Deutsche Bank, работал в ряде других транснациональных корпорациях.

В 1979 году Макларен был избран в Палату общин Канады от избирательного округа  как депутат от Либеральной партии. В июне 1983 года премьер-министр Пьер Трюдо назначил Макларена  (младшим членом кабинета), ответственным за финансы. В июне 1984 года преемник Трюдо Джон Тёрнер назначил Макларена министром национальных доходов. Однако уже в сентябре того же года Макларен проиграл выборы консерватору ; потеряв место в парламенте, он ушёл и с поста министра. В 1986 году опубликовал книгу воспоминаний о своей работе в парламенте Honourable Mentions: The uncommon diary of an M.P..

На выборах 1988 года взял реванш у Пенкока и вновь стал депутатом Палаты общин от того же округа. На выборах 1993 года вновь одержал победу, после чего был назначен министром международной торговли в кабинете Жана Кретьена. В 1996 году был назначен верховным комиссаром Канады в Великобритании, после чего подал в отставку с министерского поста и из парламента. Служил верховным комиссаром до 2000 года.

Как историк опубликовал несколько работ по военной и дипломатической истории Канады. Среди них — Canadians in Russia, 1918—1919 (1976; об участии Канады в иностранной военной интервенции в России), Canadians on the Nile, 1882—1898 (1978) и Canadians Behind Enemy Lines, 1939—1945 (1981; об участии Канады во Второй мировой войне). В 1998 году, работая верховным комиссаром в Лондоне, он опубликовал личные дневники канадско-британского исследователя Африки . В 2004 году вышла работа Макларена Commissions High; Canada in London 1870—1970, посвящённая истории института верховных комиссаров Канады в Великобритании.

В настоящее время Рой Макларен является председателем Канадско-индийского делового совета, а также сопредседателем Канадско-европейского круглого стола по бизнесу в Канаде и Европе, членом Совета , членом Исполнительного комитета Трехсторонней комиссии, членом совета директоров Королевского музея Онтарио, президентом Общества Колледжа Св. Екатерины и директором Совета по делам бизнеса и искусств в Канаде.

Награды 
 почётный доктор Торонтского университета
 почётный доктор Алабамского университета, 
 награда за выдающиеся достижения для выпускников Университета Британской Колумбии (2002)
   Королевской канадской артиллерии.

Сочинения 
Canadians in Russia, 1918–1919 (1976)
Canadians on the Nile, 1882–1898 (1978) 
Canadians Behind Enemy Lines, 1939–1945 (1981) 
Honourable Mentions: The uncommon diary of an M.P." (Toronto, ON: Deneau Publishers, Inc., 1986) African Exploits, The Diaries of William Stairs, 1887–1892 (1998) Commissions High; Canada in London 1870–1970'' (2004)

Примечания

Ссылки 
 

Члены Тайного совета Королевы для Канады
Члены палаты общин Канады от Британской Колумбии
Члены палаты общин Канады от Либеральной партии Канады
Верховные комиссары Канады в Великобритании
Историки Канады
Википедия:Биографии современников
Министры международной торговли Канады
Министры национальных доходов Канады
Государственные министры Канады
Члены 26-го правительства Канады